Букаев — русская фамилия. Известные носители:
 Букаев, Валерий Александрович (1976-2009) — депутат ВР Украины, член фракции Партии регионов, президент ФК «Заря» (Луганск).
 Букаев, Геннадий Иванович (род. 1947) — российский государственный деятель.
 Букаев, Иван Прокофьевич (1901-1971) — Герой Советского Союза.